Калитея — греческий топоним. Может означать:

 Калитея — город в Греции, пригород Афин.
 Калитея (Родос) — малый город в Греции на Родосе.
  — село в общине Андрицена-Крестена в Западной Греции.
 Калитея (станция метро) — станция афинского метрополитена.
 Калитея (футбольный клуб) — греческий футбольный клуб.